Philyra (mythologie), een Oceanide uit de Griekse mythologie
een genus uit het plantengeslacht van de wolfsmelkfamilie (Euphorbiaceae)
Philyra (geslacht) een geslacht van krabben.
Philyra (auteur), een pseudoniem voor een groep van vijf Nederlandse schrijvers.